Renata Voráčová e Barbora Záhlavová-Strýcová erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Sparta Prague Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Lucie Hradecká e Michaëlla Krajicek che hanno battuto in finale Andrea Hlaváčková e Lucie Šafářová 6–3, 6–2.

Teste di serie 

  Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (finale)
  Lucie Hradecká /  Michaëlla Krajicek (Campionesse)

  Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (semifinali) 
  Petra Martić /  Olivia Rogowska (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sparta Prague Open 2014